Kisín puede referirse a:
Yevgueni Kisin, pianista ruso.
Kisín, personaje mitológico procedente de leyendas aztecas y mayas.